Constanza Amundson (née en 1998), joueuse de hockey sur gazon espagnole ;
 Florencia Amundson (née en 1998), joueuse de hockey sur gazon espagnole ;
 Lou Amundson (né en 1982), joueur de basket-ball américain.

Voir aussi 
 (26003) Amundson, astéroïde de la ceinture principale